La Serie A 1937-1938 è stata la 38ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 9ª a girone unico), disputata tra il 12 settembre 1937 e il 24 aprile 1938 e conclusa con la vittoria dell', al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter) con 20 reti.

Stagione

Antefatti

Ad un anno dal Mondiale di Francia, il mercato dell'estate 1937 offrì interessanti spunti: il , ormai orfano di Schiavio, pescò in Sudamerica Albanese e Liguera, l' tentò l'ennesima rivoluzione, con gli arrivi di Olmi, Setti e dei fratelli Nicola ed Antonio Ferrara. Le società si fiondarono poi sui giocatori della Lucchese, squadra-rivelazione del precedente campionato: Michelini passò così alla , Marchini alla , Callegari e Persia I al  (nuova denominazione della Sampierdarenese), Neri al , che riaccolse Gino Rossetti sperando nel salto di qualità.

Tra le manovre di mercato vi fu anche un'accesa contesa che durò alcuni mesi: forti di due diversi contratti, la vicenda che coinvolse  e Lazio per il trasferimento del mediano Dal Pont arrivò addirittura di fronte al collegio arbitrale, che destinò l'ex  ai biancocelesti dopo una vicenda durata anche alcuni mesi.

Il campionato
Il Bologna, che non poté fare altro che constatare il fallimento della campagna acquisti, faticò ad ingranare, e fu dunque la ritrovata Juventus a partire spedita. I bianconeri, sospinti da una difesa arcigna sostenuta dai terzini Foni e Rava, guadagnarono inizialmente la vetta. Fu un'inarrestabile progressione dell'Ambrosiana, che all'opposto aveva adottato un gioco offensivo che potesse sfruttare al meglio il fiuto del gol del cannoniere Meazza, e che alla decima giornata guadagnò il primo posto solitario. Il 9 gennaio, giorno dell'ultima di andata, dopo un roboante 9-2 sul , i nerazzurri si portarono a +4 sulle inseguitrici, ovvero Juventus, Bologna e il redivivo , che dopo dieci anni aveva richiamato sulla sua panchina lo storico allenatore William Garbutt.

Furono proprio i genoani ad insidiare portandosi ad un punto dall'Ambrosiana il 30 gennaio, quando i nerazzurri inciamparono in casa al cospetto della Triestina: i rossoblù persero però un'occasione preziosa per il sorpasso il 20 febbraio, quando caddero nel derby, e lasciarono il ruolo d'inseguitrice alla Juventus. I bianconeri agganciarono la capolista, la sconfissero nello scontro diretto del 13 marzo, ma non riuscirono nella fuga, sprecando varie occasioni e subendo, alla penultima giornata, il controsorpasso. In un'ultima giornata vibrante, con cinque squadre (Ambrosiana, Juventus, Genova, Bologna, e Milan) ancora matematicamente in lizza per il titolo, l'Ambrosiana espugnò Bari nel finale e vinse il suo quarto scudetto dopo otto anni di attesa; Meazza si laureò capocannoniere per la terza volta, dopo il 1930 e il 1936.

Meno avvincente risultò essere la lotta per la salvezza: già alla ventesima giornata la debuttante  e la deludente  si ritrovarono nettamente staccate rispetto al resto del gruppo; grazie a un buon girone di ritorno, il  guadagnò con un certo anticipo la salvezza, al primo campionato in A dopo due anni.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1938.
      Qualificate in Coppa dell'Europa Centrale 1938.
      Retrocesse in Serie B 1938-1939.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. Tuttavia l'ex aequo fra Genoa e Milan venne risolto per sorteggio operato dalla FIGC in data 31 maggio 1938, in ottemperenza al regolamento della Coppa dell'Europa Centrale.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Ambrosiana (16)
Minor numero di sconfitte: Ambrosiana, Juventus e Milan (5)
Miglior attacco: Ambrosiana (57 reti fatte)
Miglior difesa: Juventus e Triestina (22 reti subite)
Miglior differenza reti: Ambrosiana (+29)
Maggior numero di pareggi: Milan, Napoli e Triestina (12)
Minor numero di vittorie: Fiorentina (3)
Maggior numero di sconfitte: Atalanta e Fiorentina (18)
Peggiore attacco: Atalanta (22 reti fatte)
Peggior difesa: Bari e Fiorentina (60 reti subite)
Peggior differenza reti: Fiorentina (-32)
Partita con più reti: Ambrosiana-Bari 9-2 (15ª giornata)
Miglior sequenza di partite utili: Juventus (15, dalla 12ª alla 26ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 617 gol (di cui 19 su autorete) da 146 diversi giocatori, per una media di 2,57 gol a partita.Da segnalare la cinquina messa a segno da Giuseppe Meazza in Ambrosiana Inter-Bari 9-2 della 15ª giornata e la quadripletta segnata da Guglielmo Trevisan in Triestina-Bari 6-0 dell'8ª giornata. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia
 Il Littoriale, annate 1937 e 1938.
 La Stampa, annate 1937 e 1938.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
1937